Rajko Gommers (* 8. Juni 1995 in Etten-Leur) ist ein niederländischer Tischtennisspieler.

Karriere 
Rajko Gommers ist mehrfacher niederländischer Meister. Er gewann die Turniere  2017 und 2019 im Einzel, 2012, 2018 und 2020 im Doppel sowie fünfmal im Mixed mit Kim Vermaas. Sechsmal nahm er an einer Europameisterschaft teil, fünfmal an einer Weltmeisterschaft. Hier kam er jedoch nie in die Nähe von Medaillenrängen. Gommers ist bekannt für seine Aufschläge sowie seine Vorhand-Topspins. Als Beläge verwendet er auf beiden Seiten den JOOLA RHYZM-P, während er als Holz auf ein JOOLA ROSSKOPF EMOTION setzt. Der Niederländer spielt(e) bei folgenden Vereinen:

 TTV Scyedam
 Sokah Hoboken

Turnierergebnisse

Privat 
Er lebt in Rucphen und ist ledig.

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Niederlande)
Niederländer
Geboren 1995
Mann